L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 25 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Parmi les joueurs du Big Four, seul Novak Djokovic participe au tournoi. En l'approche des Jeux de Rio de Janeiro, nombre de joueurs décident de faire l'impasse sur le tournoi. Le tenant du titre britannique Andy Murray et le Suisse Roger Federer ont besoin de se reposer, tandis que Rafael Nadal récupère encore d'une blessure au poignet.

Les autres forfaits notables sont imputables à Jo-Wilfried Tsonga ( mondial), David Ferrer (), Richard Gasquet (), Roberto Bautista-Agut (), Feliciano López () et Pablo Cuevas ().

Pendant le tournoi 
Le Canadien Denis Shapovalov,  mondial et vainqueur de Wimbledon en junior au début du mois de juillet, crée la sensation en éliminant au  l'Australien Nick Kyrgios.

En double, la paire Novak Djokovic - Nenad Zimonjić, qui représentera la Serbie en double aux Jeux olympiques de Rio début août, est battue d'entrée de jeu par les Canadiens Philip Bester et Adil Shamasdin, bénéficiaires d'une wild card.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Kei Nishikori. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  au Canada après ses titres en 2007, 2011 et 2012, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, Ivan Dodig et Marcelo Melo remportent leur  ensemble en battant en finale Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2016) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Tennis masculin en 2016
Sport au Canada en 2016
Tennis en juillet 2016